Marrone ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Marrone (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Emma Marrone (* 1984), italienische Popsängerin und Castingshow-Gewinnerin
 Fabrizia Marrone (* 1996), italienische Softballspielerin 
 Luca Marrone (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Michael Marrone (* 1987), australischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Marron
 Marone (Begriffsklärung)